Jan Vermeer van Haarlem (I) ook wel Jan Jansz. de Oude Vermeer genoemd (1628-1691), kunstschilder
 Jan VI van Nassau-Dillenburg (1535-1606), graaf van Nassau-Dillenburg en broer van Willem van Oranje